Immortalized — другий студійний альбом американського реп-гурту 3X Krazy, виданий 22 червня 1999 р. лейблами Big Block Records і Champeli Entertainment. У записі платівки взяли участь C-Bo, Eklipze, Eternal та ін. Виконавчі продюсери: Дуґлас Степні й Джозеф Рутерфорд.

Список пісень

Посилання 

Музичні альбоми 1999
Альбоми 3X Krazy
Англомовні музичні альбоми
Червень 1999